Бе́дный:
 Демьян Бедный (наст. имя — Ефим Придворнов; 1883—1945) — русский советский поэт.
 
 Бедный, Владимир Анатольевич (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Бедный, Егор Павлович (род. 1988) — украинский футболист.
 Бедный, Павел Афанасьевич (1920—1971) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.

См. также